Puchar Łotwy w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego na Łotwie. Organizowane co sezon przez Łotewski Związek Piłki Nożnej (LFF) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Virslīdze piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Konferencji Europy.

Historia 
W 1937 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar Łotwy. Zwyciężył klub RFK Ryga. Wcześniej, w 1924 roku zostały organizowane pierwsze rozgrywki pucharowe, które nazwano Rīgas kauss futbolā (prowadzone do 1936). W turnieju jednak uczestniczyli jedynie kluby ze stolicy, nie dopuszczano kluby z innych miast. W 1940 roku rozgrywki nie odbyły się z powodu okupacji sowieckiej, a w 1941 nastąpiła inwazja nazistowskich Niemiec. W 1943 odbyła się kolejna edycja Pucharu, ale potem przez działania wojenne rozgrywki znów zostały przerwane.

Po II wojnie światowej Łotwa ponownie została okupowana przez Sowietów, a w 1946 roku z organizowano rozgrywki pucharowe pod nazwą Latvijas PSR kauss futbolā (Puchar Łotewskiej SRR). W turnieju uczestniczyły drużyny z Łotewskiej SSR, które nie rywalizowały w piramidzie systemu lig piłkarskich ZSRR.

Po odzyskaniu niepodległości przez Łotwę w roku 1991 przywrócono w następnym roku nazwę Latvijas kauss futbolā (Puchar Łotwy w piłce nożnej). W finale Skonto Ryga pokonało po dogrywce 1:0 klub Daugava-Kompar.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 54 kluby występujące w Mistrzostwach Łotwy. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy pierwszej do finału rozgrywane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2021 rozgrywki składają się z 8 etapów: rundy wstępnej eliminacyjnej, rundy pierwszej, drugiej i trzeciej, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest od 1991 na stadionie Daugava w Rydze.

Zwycięzcy i finaliści

Puchar Łotwy (1937-1943) 
 Oficjalne:

Puchar Łotewskiej SRR (1946-1991) 
 Nieoficjalne:

Puchar Łotwy 
 Oficjalne:

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Łotwy na podium oficjalnie stawało w sumie 20 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Skonto Ryga, które zdobyło 8 Pucharów.

Stan po sezonie 2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan po sezonie 2022.

Zobacz też 
 Superpuchar Łotwy

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Łotwy w bazie League321 

!